Fabryka Samochodów Osobowych – polska fabryka samochodów
 Federalna Służba Ochrony – rosyjska służba specjalna 
 Free Space Optics – bezprzewodowa technologia telekomunikacyjna
 FPSO – pływająca jednostka do magazynowania ropy